football
 Ramón Ramírez (1951-), footballeur franco-argentin
 Ramón Ramírez (1952-), footballeur argentin
 Ramón Ramírez (1969-), footballeur mexicain
 baseball
 Ramón Ramírez (1977-), international panaméen de baseball
 Ramón Ramírez (1981-), joueur dominicain de baseball 
 Ramón Ramírez (1982-), joueur vénézuélien de baseball